Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Kitzbühel du 15 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Judith Wiesner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bettina Fulco et Nicole Jagerman.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Autriche
Sport en Autriche en 1991
Tennis en juillet 1991